Cyclops lobulosus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1905 roku przez szwedzkiego botanika Erika Leonarda Ekmana

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops lobulosus Ekman, 1905. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1905 roku